Buje (Kroatië), een plaats en gemeente in de Kroatische provincie Istrië
Buje (Pivka), een plaats in de Sloveense gemeente Pivka